Caivano – comune italiano
 Ernesto Caivano – artista spagnolo
 Felice Caivano – linguista e scrittore italiano
 Tommaso Caivano – avvocato e storico italiano